Salisbury se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Salisbury
 Richard Anthony Salisbury